Королева Марго:
 Маргарита Французская Валуа (Королева Марго) (1553—1615), королева Наваррская
 роман Александра Дюма-отца «Королева Марго»
 Фильмы:
 Королева Марго (фильм, 1954) — Франция
 Королева Марго (фильм, 1994) — Франция-Германия-Италия
 Королева Марго (телесериал) — российский телесериал 1996 года.